Castronuño kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castronuño (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Castronuño (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar